«Пьета» () — южнокорейская криминальная драма режиссёра Кима Ки Дука. Своё название получила в честь знаменитой скульптуры Микеланджело, в переводе с итальянского оно означает «милосердие».

Мировая премьера фильма состоялась на 69-м Венецианском кинофестивале, где лента получила главный приз фестиваля — «Золотого льва».  Это первый фильм корейского производства, получивший главный приз Венецианского кинофестиваля, одного из трёх крупнейших международных кинофестивалей.

Сюжет 
Одинокий тридцатилетний сеулец-женоненавистник Ли Кан До зарабатывает вымогательством денег у кустарей, задолжавших местному ростовщику. Неплательщиков Кан До калечит, имитируя несчастный случай, чтобы те могли получить страховку и отдать долг. Хотя такие садистские методы вызывают отторжение даже у самого «босса», гангстер считает себя правым, так как мерой всех вещей для него служат деньги.

Однажды Ли знакомится с женщиной, выдающей себя за его мать. Герой, не веря ей, подвергает даму различным унижениям, которые та безропотно переносит. Она ухаживает за ним, помогает ему в «бизнесе» и даже в другом его занятии. Постепенно Кан До понимает, что у него впервые появилась семья. Благодаря этому обстоятельству, а также беседам с некоторыми должниками Ли осознаёт, что есть вещи поважнее денег, и оставляет преступную жизнь.

Однако зритель понимает, что героиня — это мать одной из жертв Ли, решившая отомстить обидчикам. Она инсценирует собственное похищение, убивает алчного процентщика и бросается с крыши на глазах названого сына. Хороня женщину в назначенном ею месте, Кан До находит труп её настоящего сына, после чего приходит к жене другого искалеченного им кустаря, привязывает себя к днищу её машины, и женщина, сев за руль авто, размазывает его по асфальту, даже не заметив этого.

В ролях

История создания 
На создание фильма Ким Ки Дук был вдохновлён находящейся в Ватикане работой Микеланджело «Пьета». В своём фильме режиссёр хотел показать, как из-за денег возникают социальные проблемы — рушатся семьи и происходят самоубийства. Также особое значение для режиссёра имел ручей Чхонгечхон, который протекает по Сеулу, и заводы, которые расположены по берегам этого ручья. Ким Ки Дук был заинтересован жизнью людей, которые работают на этих заводах и живут в ближайших домах. Первоначально фильм планировалось снимать в Европе и пригласить для участия известных актёров. Однако сделать этого не получилось по финансовым причинам. После этого Ким Ки Дук провёл два месяца в Японии, проводя там кастинги, однако подходящих актёров не нашёл. Затем он вернулся в Корею и сразу же нашёл актёра для главной роли. Стоимость фильма составила 100 тысяч долларов, большую часть которых вложил сам Ким Ки Дук.

Примечания

Ссылки 
 
 Фильм на  HanCinema
 Фильм на  Film Business Asia

Фильмы-драмы Республики Корея
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Фильмы Республики Корея 2012 года